Флорида Марлинс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 92 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Национальной лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Сан-Франциско Джайентс и выиграла серию 3-0. В финальной серии Национальной лиги В финальной серии Национальной лиги команда обыграла Атланта Брэйвз со счётом 4-2 и вышла в Мировую серию, где праздновала победу, выиграв у Кливленд Индианс 4-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 15
 Поражений: 10
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 103
 Очков пропущено: 97

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 97

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 113

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 111
 Очков пропущено: 118

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 19
 Поражений: 10
 Процент побед: 65.52
 Очков набрано: 149
 Очков пропущено: 107

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 137

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Флорида Марлинс — Сан-Франциско Джайентс 3-0
 Финальные серии Национальной лиги: Флорида Марлинс — Атланта Брэйвз 4-2
 Мировая серия 1997: Флорида Марлинс — Кливленд Индианс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Майами Марлинс
МЛБ в сезоне 1997